Club Atlético Sarmiento (La Banda), província de Santiago del Estero (1906)
 Club Atlético Aeronáutico Biblioteca y Mutual Sarmiento, de Leones, província de Córdoba (1906)
 Club Atlético Sarmiento (Resistencia), província del Chaco (1910)
 Club Atlético Sarmiento (Junín), província de Buenos Aires (1911)
 Club Atlético Sarmiento (San Fernando del Valle de Catamarca), província de Catamarca (1912)
 Club Atlético Sarmiento (Crespo), província de Entre Rios (1939)